Iancului – quartiere del settore 2 di Bucarest
Iancului – stazione della metropolitana di Bucarest